Luigi Martini – ex calciatore ed ex politico italiano
 Luigi Martini – avvocato e politico italiano del XIX secolo
 Luigi Martini – presbitero italiano